— первая стадия обработки японского зелёного чая,  после сбора, обработки паром и скручивания листьев.

После сбора японского зелёного чая он проходит обработку паром, за которым следуют несколько стадий сушки и скручивания листьев. Весь чай обрабатывается до стадии аратя, в котором содержится около 13% влаги. В таком состоянии он продаётся крупным компаниям. Аратя проходит сортировку (листья, стебли и чайная пыль отделяются друг от друга) и окончательную сушку («обжиг»), доводящий содержание влаги в чае до 3%. В результате этой обработки получают либо сэнтя, либо тэнтя, сырьё для производства маття. Сам аратя, как правило, более ароматный, чем окончательный продукт.

Отвар такого чая имеет более густой зелёный цвет и более насыщенный, «грубый» вкус.

Аратя редко продают в оригинальном виде, иногда его добавляют в другие сорта чая, например в сэнтя, для усиления цвета и вкуса. Аратя так же широко используют для производства чая в пакетиках.

Примечания

Ссылки 
 Аратя, в интернет магазине. Интересно то, что чай продается как произведенный в Удзи, префектуры Киото, хотя собран в префектуре Шига, что отмечено в описании товара. (Японский) 
 Подробное объяснение производства японского зеленого чая в картинках и диаграммах. (Японский) 

Японский чай
Зелёный чай